Костюковський — українське прізвище.

 Костюковський Михайло Якович (* 1935) — український організатор кіновиробництва
 Костюковський Яків Аронович (* 1921 — † 2011) — російський сценарист, драматург, поет